Die Schachweltmeisterschaft 2020 um den Titel der Weltmeisterin im Schach wurde vom 4. bis 24. Januar zwischen der Chinesin Ju Wenjun und der russischen Herausforderin Alexandra Gorjatschkina ausgetragen. Wenjun konnte ihren Titel verteidigen, indem sie sich mit 2,5:1,5 im Tie-Break durchsetzte, nachdem es in den regulären Partien 6:6 gestanden hatte.

Der über zwölf Partien angelegte Zweikampf fand für die ersten sechs Partien im Shanghai-Chess-Center in Shanghai statt, danach wechselte der Austragungsort an die Staatliche Universität des Fernen Ostens in Wladiwostok. Hauptschiedsrichterin war Shohreh Bayat aus dem Iran.

Qualifiziert hatte sich Gorjatschkina über den Sieg im neu eingerichteten Kandidatenturnier 2019. Das vom seit 2018 amtierenden FIDE-Präsidenten Arkadi Dworkowitsch initiierte, der offenen Weltmeisterschaft nachempfundene, System beendete die Zeitspanne der K.-o.-Weltmeisterschaften der Frauen.

Es traf mit Ju Wenjun die Nummer 2 auf die Nummer 4 der Januar-FIDE-Weltrangliste der Frauen. Gorjatschkina, zum Zeitpunkt des Kandidatenturniers noch auf Platz 9, konnte sich also zum Zweikampf stark verbessern.

Tabelle 
Gespielt wurden zwölf Partien mit klassischer Bedenkzeit. Die Partien begannen jeweils um 15:30 Uhr Ortszeit, d. h. 8:30 Uhr Mitteleuropäische Zeit (MEZ) in den ersten sechs Partien, danach 6:30 Uhr MEZ. Hätte eine Spielerin vorzeitig mehr als 6 Punkte erreicht, wären die restlichen Partien nicht ausgespielt worden. Nachdem die Partien mit klassischer Bedenkzeit aber mit einem Stand von 6:6 unentschieden endeten, wurden am Tag nach der letzten Langzeitpartie, am 24. Januar 2020, vier Schnellschachpartien ausgetragen.

Partien

Langpartien

1. Partie 

 Alexandra Gorjatschkina – Ju Wenjun ½:½
 Shanghai, 5. Januar 2020
 Katalanische Eröffnung, E05
 1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 d5 4. Sc3 Le7 5. g3 0–0 6. Lg2 dxc4 7. Se5 c5 8. dxc5 Dxd1+ 9. Sxd1 Lxc5 10. 0–0 Sc6 11. Lxc6 bxc6 12. Le3 Lb6 13. Lxb6 axb6 14. Sxc6 Lb7 15. Sb4 Sd5 16. Sxd5 Lxd5 17. Sc3 Lc6 18. Tfd1 Tfd8 19. f3 Kf8 20. Kf2 Ke7 21. Txd8 Txd8 22. Ke3 e5 23. Td1 Ta8 24. a3 Ke6 25. Sa2 La4 26. Td2 f6 27. Kf2 Lc6 28. e4 g6 29. Ke3 f5 30. exf5+ gxf5 31. f4 h5 32. fxe5 Kxe5 33. Td4 b5 34. Sc3 Ta7 35. Se2 Le8 36. Td8 Te7 37. Sf4 Kf6+ 38. Kd2 Te5 39. Sd5+ Kf7 40. Td6 Lc6 41. Sf4 Lf3 42. h4 Lg4 43. Td5 Kf6 44. Txe5 Kxe5 45. Ke3 Ld1 46. Sg6+ Kf6 47. Sf8 Ke5 48. Sd7+ Ke6 49. Sb8 Kd5 50. Sa6 Ke5 51. Sb4 Lg4 52. Sc2 Ld1 53. Sd4 La4 54. Se2 Ld1 55. Sd4 La4 56. Sc6+ Kd6 57. Sd8 Ke5 58. Sf7+ Ke6 59. Sg5+ Ke5 60. Sh3 Ld1 61. Sf4 Lg4 62. Sg2 Ld1 63. Se1 Lg4 64. Sc2 Ld1 65. Sb4 La4 66. Sa2 Lb3 67. Sc3 La4 68. Kf3 Kd4 69. Ke2 Kc5 70. Ke3 Lc2 71. Se2 Ld1 72. Sd4 Lg4 73. Sc2 Ld1 74. Sb4 Lg4 75. Sa2 Ld1 76. Kd2 Lf3 77. Sc3 Lc6 78. Ke3 Ld7 79. Se2 b4 80. axb4+ Kxb4 81. Kd2 Lc6 82. Sf4 Lf3 83. Se6 Lg4 84. Kc2 Lf3 85. Sd4 Lg4 86. Kd2 Kc5 87. Ke3 Kd5 88. Sb5 Kc5 89. Sc3 Kb4 90. Kd4 Kb3 91. Sd5 Le2 92. Se3 Ld3 93. Kc5 Le2 94. Kd5 Ld3 95. Kd4 Le2 96. Kc5 Ld3 97. Kd4 ½:½

2. Partie 

 Ju Wenjun – Alexandra Gorjatschkina ½:½
 Shanghai, 6. Januar 2020
 Spanische Partie (Berliner Verteidigung), C67
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 Sf6 4. 0–0 Sxe4 5. Te1 Sd6 6. Sxe5 Le7 7. Lf1 Sxe5 8. Txe5 0–0 9. d4 Lf6 10. Te2 Sc4 11. b3 Sb6 12. c3 c6 13. Sd2 d5 14. h3 Lf5 15. Sf3 Le4 16. Se5 Lg5 17. f3 Lf5 18. Lxg5 Dxg5 19. Dc1 Dxc1 20. Txc1 f6 21. Sg4 h5 22. Se3 Ld3 23. Tee1 Lxf1 24. Kxf1 g6 25. g4 hxg4 26. hxg4 Kf7 27. Kf2 Th8 28. Th1 Tae8 29. Sg2 Sc8 30. Sf4 Sd6 31. Sd3 g5 32. a4 a5 33. Txh8 Txh8 34. Kg2 Te8 35. Kf2 Th8 36. Kg2 Te8 37. Kf2 Th8 38. Kg2 Te8 39. Kf2 Th8 40. Kg2 Te8 ½:½

3. Partie 

 Alexandra Gorjatschkina – Ju Wenjun ½:½
 Shanghai, 8. Januar 2020
 Abgelehntes Damengambit (Verbesserte Tarrasch-Verteidigung), D41
 1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 d5 4. Sc3 c5 5. cxd5 Sxd5 6. e4 Sxc3 7. bxc3 cxd4 8. cxd4 Lb4+ 9. Ld2 Lxd2+ 10. Dxd2 0–0 11. Lc4 Sd7 12. 0–0 b6 13. a4 Lb7 14. Tfe1 Tc8 15. Ld3 a5 16. Db2 De7 17. Sd2 Tfd8 18. Tab1 Lc6 19. Lc2 h6 20. Sf1 Dg5 21. Se3 La8 22. f3 Tc7 23. Ld3 Tdc8 24. La6 Lb7 25. Lxb7 Txb7 26. Df2 Dd8 27. Ted1 Sf6 28. d5 Td7 29. Td4 De7 30. Tbd1 Tcd8 31. Sc4 exd5 32. Sxb6 Tb7 33. Sxd5 Sxd5 34. exd5 Dd6 35. h3 Tdb8 36. De1 Tb4 37. Te4 g6 38. Kh1 h5 39. Te8+ Txe8 40. Dxe8+ Kg7 41. Dc6 Dxc6 42. dxc6 Tc4 43. Td5 Txc6 44. Txa5 Tc1+ 45. Kh2 h4 46. Td5 Ta1 47. a5 f5 48. g4 Ta2+ 49. Kg1 fxg4 50. hxg4 Kh6 51. Tb5 g5 52. Tb6+ Kg7 53. a6 Kh7 54. Tb7+ Kg6 55. a7 Kh6 56. Kf1 Kg6 57. Ke1 h3 58. Tb2 Ta1+ 59. Kf2 h2 60. a8=D Txa8 61. Kg2 Th8 62. Tb1 Ta8 63. Kxh2 Ta2+ 64. Kg3 Tc2 65. Rf1 Ta2 66. Tf2 Ta3 67. Td2 Ta6 68. Kf2 Te6 69. Te2 Ta6 70. Ke3 Te6+ 71. Kd3 Td6+ 72. Kc4 Kf6 73. Ta2 Ke5 74. Ta5+ Kf4 75. Tf5+ Kg3 76. Kc3 Td8 77. Kc4 Td7 78. Kc5 Td3 79. Txg5 Txf3 80. Tg8 Kh4 81. g5 Kh5 82. g6 Kh6 83. Kd5 Tg3 84. Th8+ Kg7 85. Th1 ½:½

4. Partie 

In der folgenden Partie gelang der Titelverteidigerin mit den weißen Steinen der erste Sieg.

 Ju Wenjun – Alexandra Gorjatschkina 1:0
 Shanghai, 9. Januar 2020
 Slawische Verteidigung, D16
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sf3 Sf6 4. Sc3 dxc4 5. a4 e6 6. e3 c5 7. Lxc4 cxd4 8. exd4 Sc6 9. 0–0 Le7 10. d5 exd5 11. Sxd5 Sxd5 12. Lxd5 0–0 13. Le3 Lf5 14. Db3 Sb4 15. Tfd1 Da5 16. Se5 Sxd5 17. Txd5 Da6 18. Sd7 Le6 19. Sxf8 Kxf8 20. Db5 Lxd5 21. Dxd5 Td8 22. De4 h6 23. g3 b6 24. Tc1 f6 25. Kg2 Tc8 26. Txc8+ Dxc8 27. Dd5 Ke8 28. h4 Dd7 29. Dg8+ Lf8 30. Dc4 h5 31. Kh2 Le7 32. b3 Kf8 33. Dc2 Ld6 34. De4 Lc5 35. Lxc5+ bxc5 36. a5 De7 37. Da8+ Kf7 38. a6 g6 39. Dd5+ Kg7 40. Db7 Kf8 41. Kg2 Ke8 42. Da8+ Kf7 43. Dd5+ Kg7 44. Kf3 Kf8 45. Db7 Ke8 46. Dd5 Kf8 47. Kf4 Dc7+ 48. Ke3 Dc8 49. Db7 Dd8 50. Kf3 De7 51. Dxe7+ Kxe7 52. g4 Kd6 53. gxh5 gxh5 54. Ke4 Kc6 55. f4 Kb5 56. Kd5 f5 57. Kd6 Kb6 58. Kd7 Ka5 59. Kc7 Kxa6 60. Kc6 Ka5 61. Kxc5 Ka6 62. b4 Kb7 63. Kd5 1:0

5. Partie 

In der nächsten Partie glich Gorjatschkina postwendend aus.

 Alexandra Gorjatschkina – Ju Wenjun 1:0
 Shanghai, 11. Januar 2020
 Englische Eröffnung, A18
 1. c4 Sf6 2. Sc3 e6 3. e4 d5 4. cxd5 exd5 5. e5 Se4 6. Sf3 Lf5 7. d3 Sxc3 8. bxc3 c5 9. d4 Da5 10. Ld2 Sc6 11. c4 Dd8 12. Db3 Le4 13. Dxb7 Tc8 14. Lg5 Le7 15. Lxe7 Sxe7 16. Db5+ Dd7 17. cxd5 Lxd5 18. Dxd7+ Kxd7 19. Lb5+ Ke6 20. Sg5+ Kf5 21. h4 cxd4 22. Ld7+ Kxe5 23. Lxc8 Txc8 24. 0–0 Kd6 25. Tfe1 Tc2 26. a3 h6 27. Se4+ Lxe4 28. Txe4 Sc6 29. h5 g6 30. Tf4 gxh5 31. Txf7 d3 32. Td1 d2 33. Tf3 Se5 34. Tf4 Sc6 35. Kf1 Ke5 36. Tf3 Sa5 37. Ke2 Sc4 38. Th3 Ta2 39. Txh5+ Kd4 40. Th4+ Kc5 41. Th3 a5 42. f4 Kd5 43. Tf3 Ke6 44. g4 a4 45. Th3 Kd5 46. f5 Ke5 47. Tc3 Sxa3 48. Tc5+ Kd6 49. f6 Sc2 50. Tc4 Sa3 51. Tf4 1:0

6. Partie 

 Ju Wenjun – Alexandra Gorjatschkina ½:½
 Shanghai, 12. Januar 2020
 Spanische Partie (Berliner Verteidigung), C67
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 Sf6 4. 0–0 Sxe4 5. Te1 Sd6 6. Sxe5 Le7 7. Lf1 Sxe5 8. Txe5 0–0 9. d4 Lf6 10. Te1 Te8 11. c3 Txe1 12. Dxe1 Sf5 13. a4 d5 14. a5 Le7 15. Sd2 Ld6 16. Sf3 Se7 17. b3 Lf5 18. c4 c6 19. Lb2 a6 20. Se5 Df8 21. Dc3 Td8 22. Sd3 Sg6 23. g3 Le4 24. Lg2 Lxg2 25. Kxg2 Se7 26. c5 Lc7 27. Db4 Tb8 28. Te1 Dd8 29. Lc3 Sg6 30. Da3 h5 31. f4 Df6 32. Db2 Sh4+ 33. Kh1 Sf5 34. De2 Dg6 35. b4 Td8 36. Df3 f6 37. De2 Kh7 38. Sf2 Td7 39. Dd3 Te7 40. Txe7 Sxe7 41. Dxg6+ Kxg6 42. Kg2 h4 43. Kf3 hxg3 44. hxg3 f5 45. Sd1 Kf6 46. Se3 Sg6 47. Le1 Sf8 48. Sd1 Se6 49. Lf2 g5 50. Le3 Kg6 51. Sc3 Ld8 52. Se2 Kh5 53. Lf2 Lf6 54. Le3 gxf4 55. gxf4 Lh4 56. Sg3+ Lxg3 57. Kxg3 Sg7 58. Lc1 Se8 59. Ld2 Sf6 60. Le1 Se4+ 61. Kh3 Kg6 62. Kg2 Kh6 63. Kh2 Sf6 64. Kh3 Se8 65. Kg3 Kh5 66. Kh3 Sc7 67. Lc3 Se6 68. Kg3 Kg6 69. Kf3 Sg7 70. Le1 Kh6 71. Kg3 Sh5+ 72. Kh2 Sf6 73. Ld2 Sg4+ 74. Kh3 Kg6 75. Kg2 Sf6 76. Kh2 Sh5 77. Kh3 Kh6 78. Kh2 Sg7 79. Kg2 Se8 80. Kh3 Kg6 81. Kg2 Sc7 82. Lc3 Se6 83. Kg3 Sg7 84. Kg2 Sh5 85. Ld2 Kh6 86. Kh2 Sf6 87. Kg2 Sg4 88. Kf3 Kg6 89. Kg2 Sh6 90. Kh2 Kh5 91. Kh3 Sf7 92. Kg3 Sd8 93. Le1 Se6 94. Lc3 Sf8 95. Kh3 Kg6 96. Ld2 Kh6 97. Kg2 Se6 98. Le3 Kh5 99. Kg3 Sc7 100. Lc1 Se8 101. Ld2 Sf6 102. Kh3 Kh6 103. Kh2 Sg4+ 104. Kg2 Kg6 105. Kh3 Sf6 ½:½

7. Partie 

 Ju Wenjun – Alexandra Gorjatschkina ½:½
 Wladiwostok, 16. Januar 2020
 Spanische Partie (Berliner Verteidigung), C65
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 Sf6 4. d3 Lc5 5. Lxc6 dxc6 6. 0–0 Sd7 7. Le3 De7 8. De1 0–0 9. Sc3 Te8 10. a3 Ld6 11. Sd2 Sf8 12. f4 exf4 13. Lxf4 Sg6 14. Lg3 Le6 15. Sf3 Tad8 16. Kh1 Lg4 17. h3 Lxf3 18. Txf3 Td7 19. Tf5 b6 20. Se2 c5 21. b3 Dd8 22. Df2 Lxg3 23. Dxg3 Dh4 24. Dxh4 Sxh4 25. Tf2 Sg6 26. Sc3 Se5 27. g3 a5 28. a4 Sc6 29. Kg2 Sb4 30. g4 Te5 31. Sd1 h5 32. Se3 Sc6 33. Kg3 Sd4 34. Taf1 f6 35. Sd5 Kf7 36. Se3 Kg8 37. Sf5 hxg4 38. hxg4 Sxf5+ 39. gxf5 g6 40. fxg6 Tg5+ 41. Kf4 Txg6 42. Ke3 Tf7 43. Kd2 Kf8 44. Kc3 Ke7 45. Kc4 c6 46. Th1 Tg8 47. Th6 Ke6 48. Th5 Tfg7 49. c3 Tg5 50. Th6 T5g6 51. Tfh2 f5 52. Txg6+ Txg6 53. exf5+ Kxf5 54. d4 cxd4 55. cxd4 Tg1 56. Th6 Tc1+ 57. Kd3 Td1+ 58. Kc2 Txd4 59. Txc6 Tb4 60. Kc3 Ke5 61. Tc4 Txc4+ 62. Kxc4 Kd6 63. Kb5 Kc7 64. Ka6 Kc6 65. Ka7 Kc7 66. Ka6 Kc6 67. Ka7 Kc7 ½:½

8. Partie 

Nach dem Weißsieg in der 8. Partie ging Gorjatschkina in diesem WM-Match erstmals in Führung.

 Alexandra Gorjatschkina – Ju Wenjun 1:0
 Wladiwostok, 17. Januar 2020
 Abgelehntes Damengambit (Abtauschvariante), D36
 1. c4 e6 2. Sc3 d5 3. d4 Sf6 4. cxd5 exd5 5. Lg5 c6 6. e3 h6 7. Lh4 Le7 8. Ld3 Se4 9. Lg3 Sxg3 10. hxg3 Sd7 11. Sf3 N Sf6 12. Dc2 Le6 13. 0–0–0 Dc7 14. Kb1 0–0–0 15. Sa4 Kb8 16. Sc5 Lxc5 17. dxc5 Lg4 18. Tc1 Lxf3 19. gxf3 d4 20. e4 g5 21. Dd2 Sd7 22. f4 f6 23. Th5 gxf4 24. gxf4 Sf8 25. f5 Dg7 26. Df4+ Ka8 27. Dh2 Sd7 28. f4 Df8 29. b4 b6 30. e5 bxc5 31. Dh1 Sb8 32. Le4 Th7 33. Txc5 Tb7 34. Lxc6 Sxc6 35. Dxc6 d3 36. Tb5 Tb8 37. e6 Dd8 38. Th1 d2 39. Td5 Dc8 40. Dxc8 Txb4+ 41. Ka1 Txc8 42. Txd2 Kb7 43. Td7+ Kb6 44. e7 Te8 45. Te1 1:0

9. Partie 

Ju Wenjun hielt das Match offen und gewann die 9. Partie.

 Ju Wenjun – Alexandra Gorjatschkina 1:0
 Wladiwostok, 19. Januar 2020
 Réti-Eröffnung, A06
 1. Sf3 d5 2. b3 c5 3. e3 a6 4. Lb2 Sc6 5. d4 Sf6 6. Sbd2 cxd4 7. exd4 g6 8. a3 Lg7 9. Ld3 Sh5 10. g3 0–0 11. Se5 Sxe5 12. dxe5 d4 13. f4 f6 14. De2 fxe5 15. fxe5 Lh6 16. 0–0–0 Le3 17. Thf1 Lh3 18. Txf8+ Dxf8 19. Kb1 b5 20. Sf1 Lg1 21. a4 bxa4 22. bxa4 Dc8 23. Lc4+ Kh8 24. e6 Sf6 25. Txd4 Lxd4 26. Lxd4 Db7+ 27. Ka2 Td8 28. Lb2 Tb8 29. Lb3 Dg2 30. De5 Txb3 31. cxb3 Dc6 32. Sd2 Lxe6 33. Ka3 Kg8 34. Sf3 Dd5 35. Db8+ Kg7 36. Se5 Dc5+ 37. Db4 Dxb4+ 38. Kxb4 Kf8 39. Sc4 Se4 40. Ld4 Ke8 41. Ka5 Sd6 42. Sd2 Lc8 43. Kb6 Kd8 44. Le5 Kd7 45. Lf4 g5 46. Lxg5 e5 47. Le3 Ke6 48. Kc7 Ld7 49. Lc5 Sf5 50. Kb6 Kd5 51. Sb1 e4 52. Sc3+ Ke5 53. Kxa6 e3 54. a5 Sd4 55. b4 Lg4 56. Kb6 e2 57. Lxd4+ Kxd4 58. Sxe2+ Lxe2 59. a6 Lf3 60. a7 h5 61. b5 Kc4 62. h3 1:0

10. Partie 

Mit dem ersten Schwarzsieg in diesem Wettkampf ging Ju Wenjun erneut in Führung.

 Alexandra Gorjatschkina – Ju Wenjun 0:1
 Wladiwostok, 20. Januar 2020
 Abgelehntes Damengambit (Abtauschvariante), D35
 1. c4 e6 2. Sc3 d5 3. d4 Sf6 4. cxd5 exd5 5. Lg5 c6 6. e3 Lf5 7. Df3 Lg6 8. Lxf6 Dxf6 9. Dxf6 gxf6 10. Sf3 Sd7 11. Sh4 Le7 12. Se2 f5 13. g3 Lxh4 14. gxh4 Sf6 15. Sf4 Sh5 16. Kd2 Sxf4 17. exf4 Ke7 18. Le2 h5 19. Tae1 Kd6 20. Ld3 Tae8 21. Te3 Txe3 22. fxe3 a5 23. a3 b6 24. b4 axb4 25. axb4 Ta8 26. b5 c5 27. dxc5+ bxc5 28. Tb1 Kc7 29. b6+ Kb7 30. Tb5 Tc8 31. Le2 f6 32. Ta5 Tc6 33. Ta7+ Kxb6 34. Td7 Te6 35. Txd5 Kc6 36. Lf3 Td6 37. Td3+ Kc7 38. Ld5 Le8 39. Kc3 Lb5 40. Td2 Ta6 41. Lb3 Ld7 42. Tg2 Le6 43. Lxe6 Txe6 44. Kd3 Kd6 45. Tg8 Kd5 46. Td8+ Td6 47. Tc8 Td7 48. Th8 c4+ 49. Kc3 Te7 50. Kd2 Ta7 51. Txh5 Ta2+ 52. Kc3 Ta3+ 53. Kb4 Tb3+ 54. Ka4 Ke4 55. Th8 Tb7 56. Tc8 Kd3 57. h5 c3 58. h6 c2 59. Ka3 Kd2 60. Td8+ Kxe3 61. Tc8 Kd2 62. Td8+ Kc1 0:1

11. Partie 

 Ju Wenjun – Alexandra Gorjatschkina ½:½
 Wladiwostok, 22. Januar 2020
 Spanische Partie (Berliner Verteidigung), C67
 1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 Sf6 4. 0–0 Sxe4 5. d4 Sd6 6. dxe5 Sxb5 7. a4 Sbd4 8. Sxd4 d5 9. exd6 Sxd4 10. Dxd4 Dxd6 11. De3+ Le6 12. Sc3 a6 13. Td1 Dc6 14. Td3 Lc5 15. Dg3 f6 16. Lf4 0–0 17. Lxc7 Lf5 18. Td2 Tf7 19. Lf4 Lb4 20. Tad1 Lxc3 21. Dxc3 Dxc3 22. bxc3 Tc8 23. Td8+ Txd8 24. Txd8+ Tf8 25. Txf8+ Kxf8 26. a5 Kf7 27. Kf1 Lxc2 28. Ke2 Ke6 29. Le3 Kd5 30. Lb6 Kc4 31. Kd2 Le4 32. g3 Lc6 33. f4 h5 34. h4 Kd5 35. Ke3 Ke6 36. Lc7 Kf5 37. Lb6 Ld7 38. Lc7 La4 39. Lb6 Kg4 40. Kf2 Lc6 ½:½

12. Partie 

Gorjatschkina gewann die 12. Partie mit Weiß und erzwang die Verlängerung.

 Alexandra Gorjatschkina – Ju Wenjun 1:0
 Wladiwostok, 23. Januar 2020
 Damenbauernspiel, D00
 1. d4 d5 2. Sc3 Sf6 3. Lf4 e6 4. Sb5 Sa6 5. e3 Lb4+ 6. c3 Le7 7. a4 0–0 8. Ld3 c6 9. Sa3 c5 10. Sf3 Se4 11. h3 f5 12. Sb5 c4 13. Lxe4 fxe4 14. Se5 Sb8 15. 0–0 a6 16. Sa3 Sd7 17. Sc2 De8 18. f3 Sxe5 19. Lxe5 Ld7 20. Se1 Dh5 21. Kh2 exf3 22. Sxf3 Le8 23. De1 Dg6 24. Lf4 De4 25. a5 h6 26. Sd2 Dh7 27. e4 dxe4 28. Le5 Tc8 29. Txf8+ Lxf8 30. De2 e3 31. Sxc4 Lb5 32. b3 De4 33. Tf1 Dc6 34. Dxe3 De8 35. De2 Dg6 36. Tf3 Kh7 37. Df2 Lc6 38. Tg3 Df5 39. De2 Td8 40. Se3 Df7 41. Dd3+ g6 42. Tg4 Lg7 43. Lxg7 Kxg7 44. Sc4 Lb5 45. Dg3 Lxc4 46. bxc4 Td7 47. Te4 Df6 48. De3 Td6 49. c5 Tc6 50. Kg1 Df5 51. Tf4 Dg5 52. h4 De7 53. De5+ Kg8 54. Tf6 Kh7 55. h5 gxh5 56. Df4 e5 57. Dxh6+ Kg8 58. Dg6+ Kh8 59. Dxh5+ Kg8 60. Dg5+ 1:0

Tie-Break 
Da der Wettkampf nach zwölf Partien den Stand von 6:6 ergab, fiel die Entscheidung im Tie-Break, der am 24. Januar stattfand. Gespielt wurden vier Schnellschachpartien. Hätte eine Spielerin bereits nach der dritten Partie mehr als 2 Punkte erreicht, wäre die letzte Partie nicht mehr ausgespielt worden. Falls die Schnellschachpartien keine Entscheidung gebracht hätten, wäre ein Mini-Match über zwei Blitzschachpartien gespielt worden, bei erneutem Gleichstand wäre der Tie-Break maximal viermal um weitere zwei Blitzschachpartien verlängert worden. Wäre nach zehn Blitzschachpartien keine Entscheidung gefallen, wäre eine Armageddon-Partie gespielt worden, in der Weiß 5 Minuten Bedenkzeit erhält, Schwarz nur 4, allerdings wird ein Remis wie ein Sieg für Schwarz gewertet.

Schnellschach-Partie 1 

 Ju Wenjun – Alexandra Gorjatschkina ½:½
 Réti-Eröffnung, A07
 1. Sf3 d5 2. g3 c6 3. Lg2 Lg4 4. 0–0 Sd7 5. h3 Lh5 6. d4 e6 7. c4 Le7 8. cxd5 exd5 9. Sc3 Lxf3 10. Lxf3 Sgf6 11. Lf4 Sf8 12. Db3 Dd7 13. Lg2 Se6 14. Le3 0–0 15. Tad1 Se8 16. Da4 Dd8 17. Dc2 Sd6 18. f4 Te8 19. g4 Lf6 20. g5 Le7 21. Lc1 g6 22. e3 Sf5 23. Df2 h5 24. a3 a5 25. Tfe1 Db6 26. Lf1 Tad8 27. Ld3 Seg7 28. Sa4 Da7 29. b3 Sd6 30. Lb2 Sgf5 31. Sc5 b6 32. e4 Sg7 33. Sa4 dxe4 34. Lxe4 Sxe4 35. Txe4 b5 36. Sc3 Dd7 37. Kg2 b4 38. axb4 axb4 39. Sa4 Dd5 40. Df3 Sf5 41. Kf2 Ld6 42. Txe8+ Txe8 43. Dxd5 cxd5 44. Sb6 Lxf4 45. Sxd5 Lxg5 46. Sxb4 Lh4+ 47. Kg1 Te3 48. Sd3 Txh3 49. d5 Le7 50. Td2 g5 51. Le5 Sh4 52. Td1 Sf3+ 53. Kg2 g4 54. d6 Ld8 55. d7 Sxe5 56. Sxe5 Txb3 57. Sc6 Lc7 58. d8=D+ Lxd8 59. Txd8+ Kg7 60. Td5 Th3 61. Sd4 Kg6 62. Sf5 Ta3 63. Sh4+ Kh6 64. Sf5+ Kg6 65. Sh4+ Kh6 66. Sf5+ Kg6 67. Sh4+ Kh6 ½:½

Schnellschach-Partie 2 

 Alexandra Gorjatschkina – Ju Wenjun ½:½
 Abgelehntes Damengambit (Abtauschvariante), D35
 1. c4 e6 2. Sc3 d5 3. d4 Sf6 4. cxd5 Sxd5 5. e4 Sxc3 6. bxc3 c5 7. Tb1 Le7 8. Lb5+ Ld7 9. Sf3 Lxb5 10. Txb5 b6 11. 0–0 0–0 12. Lf4 cxd4 13. cxd4 Sd7 14. De2 a6 15. Tb3 b5 16. Td1 Tc8 17. d5 exd5 18. exd5 Te8 19. Dd2 Lc5 20. d6 h6 21. Td3 Te4 22. Le3 Lxe3 23. Txe3 Txe3 24. Dxe3 a5 25. h3 b4 26. Sd4 Dg5 27. Df3 g6 28. h4 Dh5 29. Dxh5 gxh5 30. Te1 Tc5 31. Te7 Td5 32. Txd7 Txd4 33. Ta7 Txd6 34. Txa5 Td2 35. Txh5 Txa2 36. Txh6 b3 37. Tb6 b2 38. Kh2 b1=D 39. Txb1 Txf2 40. Kg3 Ta2 41. Tb4 Kg7 42. Kf3 Tc2 43. g4 Tc6 44. h5 Tf6+ 45. Kg3 Tf1 46. Tb6 Ta1 47. Kh4 Ta5 48. h6+ Kg8 49. g5 Tf5 50. Kh5 Tf1 51. Tb8+ Kh7 52. Tf8 Tf2 53. Kg4 Tf1 54. Ta8 Tf2 55. Ta4 Kg8 56. Tf4 Ta2 57. Te4 Tf2 58. Te3 Tf1 59. Te2 Tg1+ 60. Kf4 Tf1+ 61. Ke5 Tg1 62. Kf5 Tf1+ 63. Kg4 Tg1+ 64. Kh4 Th1+ 65. Kg3 Tg1+ 66. Tg2 Txg2+ 67. Kxg2 Kh7 68. Kg3 f6 69. gxf6 Kxh6 70. f7 Kg7 71. Kf3 Kxf7 72. Ke4 ½:½

Schnellschach-Partie 3 

Hier die vorentscheidende Partie.

 Ju Wenjun – Alexandra Gorjatschkina 1:0
 Réti-Eröffnung, A07
 1. Sf3 d5 2. g3 c6 3. Lg2 Lg4 4. 0–0 Sd7 5. h3 Lh5 6. d4 e6 7. c4 Be7 8. cxd5 exd5 9. Sc3 Lxf3 10. exf3 Sgf6 11. h4 0–0 12. Lh3 Sb6 13. Dd3 Te8 14. b3 Sfd7 15. Te1 Lf6 16. Ld2 a5 17. Kg2 Sf8 18. Txe8 Dxe8 19. Te1 Dd8 20. Sd1 Sbd7 21. Se3 Db6 22. Lc3 a4 23. b4 Se6 24. Lxe6 fxe6 25. Sg4 Te8 26. f4 Dd8 27. h5 h6 28. Te3 Kh8 29. b5 Sb8 30. De2 cxb5 31. Dxb5 Dc8 32. Dxa4 Sc6 33. Lb2 Te7 34. Dc2 De8 35. Sxf6 gxf6 36. La3 Tg7 37. f5 e5 38. dxe5 fxe5 39. f6 Tg5 40. f4 Txh5 41. fxe5 De6 42. Kg1 d4 43. Dg6 Dd7 44. e6 Dc7 45. Dxh5 1:0

Schnellschach-Partie 4 

 Alexandra Gorjatschkina – Ju Wenjun, ½:½
 Abgelehntes Damengambit (Abtauschvariante), D35
 1. c4 e6 2. Sc3 d5 3. d4 Sf6 4. cxd5 Sxd5 5. e4 Sxc3 6. bxc3 c5 7. Tb1 Le7 8. Sf3 0–0 9. Ld3 cxd4 10. cxd4 Sc6 11. 0–0 Sxd4 12. e5 f5 13. exf6 Lxf6 14. La3 Sxf3+ 15. Dxf3 Le7 16. Dh3 g6 17. Lb2 Lf6 18. Dg3 Lxb2 19. Txb2 Dd4 20. Tc2 Df4 21. Tc7 Dxg3 22. hxg3 Tf7 23. Tfc1 Ld7 24. Txb7 Le8 25. Tb3 Td8 26. Lc4 Te7 27. Te3 Lf7 28. Tce1 Td6 29. Te5 Kg7 30. Lb3 h6 31. f4 h5 32. Kh2 Kf6 33. g4 hxg4 34. Kg3 Td2 35. T1e3 Tb2 36. a3 Td2 37. Lc4 Tc2 38. Le2 Td7 39. Lxg4 Tdd2 40. Lf3 Td7 41. Ta5 Tdc7 42. Ta6 T2c5 43. Lg4 T5c6 44. Txc6 Txc6 45. Lf3 Tc5 46. Kh4 g5+ 47. fxg5+ Txg5 48. g4 Ta5 49. Le4 Te5 50. Tf3+ Kg7 51. Lc2 Lg6 52. Lb3 a5 53. Tc3 Kf6 54. Tf3+ Kg7 55. Kg3 Te4 56. Tc3 Kf6 57. Kf3 Td4 58. Lc4 e5 59. Le2 Ta4 60. Kg3 Lf7 61. Tf3+ Kg7 62. Kh4 Te4 63. Ld3 Td4 64. Lb5 Le6 65. Tg3 Kg6 66. Ld3+ e4 67. Lc2 Lc4 68. Te3 Ld3 69. Ld1 Td8 70. La4 Th8+ 71. Kg3 Kg5 72. Ld7 Th1 73. Lf5 Tg1+ 74. Kf2 Ta1 75. Kg3 Tg1+ 76. Kh2 Ta1 77. Kg3 ½:½

Einzelnachweise und Quellen

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 Vorschau chessbase.de
 Turnierseite chess24.com

2020
Schachwettbewerb in der Volksrepublik China
Sportveranstaltung in Shanghai
Schachwettbewerb in Russland
Sportveranstaltung in Wladiwostok
Weltmeisterschaft der Frauen